Arcozelo ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Arcozelo (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Arcozelo (Gouveia), Gemeinde im Concelho de Gouveia
 Arcozelo (Ponte de Lima), Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima
 Arcozelo (Vila Nova de Gaia), Gemeinde im Concelho de Vila Nova de Gaia
 Arcozelo (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Verde
 Arcozelo das Maias